Dit is een lijst van planetoïden 24901-25000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24901) - || 1997 AV20|| 11 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (24902) - || 1997 AR22|| 11 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24903) - || 1997 AS22|| 11 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24904) - || 1997 BM8|| 31 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (24905) - || 1997 CO1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24906) - || 1997 CG4|| 4 februari 1997 || NEAT
|-
| (24907) Alfredhaar || 1997 CO4|| 4 februari 1997 || P. G. Comba
|-
| (24908) - || 1997 CE22|| 13 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24909) - || 1997 CY28|| 7 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24910) - || 1997 CK29|| 14 februari 1997 || T. Okuni
|-
| (24911) - || 1997 DU || 27 februari 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24912) - || 1997 EB1|| 3 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (24913) - || 1997 EQ2|| 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24914) - || 1997 EZ2|| 4 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24915) - || 1997 EC6|| 7 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24916) Stelzhamer || 1997 EK11|| 7 maart 1997 || E. Meyer
|-
| (24917) - || 1997 EH12|| 3 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (24918) Tedkooser || 1997 EO17|| 10 maart 1997 || R. Linderholm
|-
| (24919) - || 1997 ER17|| 3 maart 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24920) - || 1997 EE23|| 2 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24921) - || 1997 EE32|| 11 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (24922) - || 1997 EH33|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (24923) - || 1997 EB37|| 5 maart 1997 || LINEAR
|-
| (24924) - || 1997 EY45|| 15 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24925) - || 1997 FW || 18 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24926) - || 1997 GB8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (24927) - || 1997 GP12|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (24928) - || 1997 GK13|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (24929) - || 1997 GX15|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (24930) - || 1997 GL17|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (24931) - || 1997 GO18|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (24932) - || 1997 GW22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (24933) - || 1997 GK25|| 8 april 1997 || Spacewatch
|-
| (24934) - || 1997 GK36|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (24935) Godfreyhardy || 1997 HP2|| 28 april 1997 || P. G. Comba
|-
| (24936) - || 1997 HX7|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (24937) - || 1997 HD9|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (24938) - || 1997 HY9|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (24939) Chiminello || 1997 JR || 1 mei 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (24940) - || 1997 JY4|| 1 mei 1997 || T. Okuni
|-
| (24941) - || 1997 JM14|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (24942) - || 1997 JA15|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (24943) - || 1997 JY17|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (24944) Harish-Chandra || 1997 LZ4|| 11 juni 1997 || P. G. Comba
|-
| (24945) - || 1997 LH9|| 7 juni 1997 || E. W. Elst
|-
| (24946) - || 1997 NQ || 1 juli 1997 || V. S. Casulli
|-
| (24947) Hausdorff || 1997 NU1|| 7 juli 1997 || P. G. Comba
|-
| (24948) Babote || 1997 NU6|| 9 juli 1997 || Pises
|-
| (24949) - || 1997 PZ1|| 4 augustus 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (24950) Nikhilas || 1997 QF || 23 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (24951) - || 1997 QK || 24 augustus 1997 || Z. Moravec
|-
| (24952) - || 1997 QJ4|| 28 augustus 1997 || J. X. Luu, C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, K. Berney
|-
| (24953) - || 1997 SG7|| 23 september 1997 || Spacewatch
|-
| (24954) - || 1997 SL7|| 23 september 1997 || Spacewatch
|-
| (24955) - || 1997 SK10|| 26 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24956) - || 1997 SN10|| 26 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24957) - || 1997 SF16|| 27 september 1997 || N. Kawasato
|-
| (24958) - || 1997 SS31|| 28 september 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (24959) - || 1997 TR || 3 oktober 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (24960) - || 1997 TV17|| 6 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (24961) - || 1997 TO24|| 8 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24962) Kenjitoba || 1997 UX8|| 27 oktober 1997 || A. Nakamura
|-
| (24963) - || 1997 UB11|| 26 oktober 1997 || T. Urata
|-
| (24964) - || 1997 UY20|| 27 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (24965) - || 1997 WC2|| 19 november 1997 || T. Okuni
|-
| (24966) - || 1997 YB3|| 24 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (24967) - || 1998 AX8|| 14 januari 1998 || L. Šarounová
|-
| (24968) - || 1998 BY12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (24969) Lucafini || 1998 CD2|| 13 februari 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (24970) - || 1998 FC12|| 25 maart 1998 || NEAT
|-
| (24971) - || 1998 FG77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (24972) - || 1998 FC116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (24973) - || 1998 GD7|| 2 april 1998 || LINEAR
|-
| (24974) - || 1998 HG3|| 21 april 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (24975) - || 1998 HO38|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (24976) - || 1998 HE51|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (24977) - || 1998 HE87|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (24978) - || 1998 HJ151|| 28 april 1998 || J. X. Luu, C. A. Trujillo, D. J. Tholen, D. C. Jewitt
|-
| (24979) - || 1998 JB2|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (24980) - || 1998 KF2|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (24981) Shigekimurakami || 1998 KB5|| 22 mei 1998 || A. Nakamura
|-
| (24982) - || 1998 KB34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (24983) - || 1998 KZ38|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (24984) - || 1998 KQ42|| 27 mei 1998 || LONEOS
|-
| (24985) - || 1998 KW45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (24986) - || 1998 KS46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (24987) - || 1998 KA65|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (24988) - || 1998 MM2|| 19 juni 1998 || ODAS
|-
| (24989) - || 1998 MG13|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (24990) - || 1998 MA26|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (24991) - || 1998 ML31|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (24992) - || 1998 MC32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (24993) - || 1998 MC34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (24994) - || 1998 MZ37|| 23 juni 1998 || LONEOS
|-
| (24995) - || 1998 OQ || 20 juli 1998 || ODAS
|-
| (24996) - || 1998 OD1|| 20 juli 1998 || V. Goretti, L. Tesi
|-
| (24997) - || 1998 OO3|| 23 juli 1998 || ODAS
|-
| (24998) Hermite || 1998 OQ4|| 28 juli 1998 || P. G. Comba
|-
| (24999) Hieronymus || 1998 OY4|| 24 juli 1998 || P. Pravec
|-
| (25000) Astrometria || 1998 OW5|| 28 juli 1998 || P. G. Comba|}

Planetoïdenlijsten